Zmeu ist der Name folgender Orte:
 Zmeu (Iași), Ort im Kreis Iași, Rumänien

Zmeu ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Zmeu (* 1985), moldawischer Fußballspieler